Tollwut steht für:

 Tollwut, Viruserkrankung
 Tatort: Tollwut, deutscher TV-Krimi (2017)
 Tollwut (Film), Film aus dem Jahr 1982 der Regisseure Jürgen Brest und Ilse Hofmann
 Tollwut (Band), ehemalige Münchner Punkrock-Band
 Tollwut (Skinheadband), deutsche Band

Siehe auch:
 Tollwood